

Palmarès 
Giochi olimpici
Helsinki 1952: bronzo nei pesi massimi.

Giochi del Commonwealth
Auckland 1950: bronzo nei pesi massimi.
Vancouver 1954: oro nei pesi massimi.

Collegamenti esterni